Ave Maria steht für:

 Ave Maria, das katholische Grundgebet zur Anrufung Marias, der Mutter Jesu

Die Vertonungen des Gebets, unter anderem:
 Ave Maria (Bach/Gounod)
 Ave Maria (Bizet) von Georges Bizet
 Ave Maria (Cherubini) von Luigi Cherubini
siehe auch: Liste von Vertonungen des Ave Maria

Weitere musikalische Werke:
 Ellens dritter Gesang, ein als Ave Maria bekanntes Lied von Franz Schubert
 Ave Maria (Lied), Lied der deutschen Rapper Kollegah und Farid Bang

Filmtitel:
 Ave Maria (1910), Stummfilm der deutschen Bioscop
 Ave Maria (1918), deutscher Spielfilm der Produktionsfirma Ebert & Co
 Ave Maria (1936), deutscher Spielfilm von Johannes Riemann
 Ave Maria (1953), deutscher Spielfilm von Harald Braun
 Ave Maria (1956), deutscher Kurzdokumentationsfilm von Fernando Cerchio
 Ave Maria (1972), Kurzfilm
 Ave Maria (2015), Kurzfilm
 Das Ave Maria, deutscher Stummfilm von Charles Decroix aus dem Jahr 1913

Orte:
 Ave Maria (Florida), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Ave Maria (Wallfahrtskirche), eine Wallfahrtskirche bei Deggingen

Sonstiges:
 Ave Maria (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik